Юго-запад штата Амазонас () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Амазонас. Население составляет 351 939 человек на 2010 год. Занимает площадь 325 882,22 км². Плотность населения — 1,1 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Журуа
 Алту-Солимойнс

Амазонас
Мезорегионы Бразилии